Чемпионат Европы по водному поло 1995 — 22-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 17 по 27 августа 1995 года в городе Вена (Австрия).

Формат турнира

Первый групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа Е

Группа F

Плей-офф

Матчи за 9-12 место

Матчи за 5-8 место

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Состав победителя

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1995

Ссылки 
 
 

1995
1995 год в водном поло
Август 1995 года
Спорт в Австрии в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Вене
водное поло
Чемпионаты Европы в Австрии